«Холм одного дерева» () — американский телесериал, подростковая драма. Премьера состоялась 23 сентября 2003 года на телеканале The CW.

Актёрский состав

Главные персонажи 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center; width: 100%"
|+ Главные персонажи сериала «Холм Одного Дерева»|-
! rowspan="2" scope="col" | Актер
! rowspan="2" scope="col" | Персонаж
! colspan="9" | Сезоны
|-
! scope="col"| 1
! scope="col"| 2
! scope="col"| 3
! scope="col"| 4
! scope="col"| 5
! scope="col"| 6
! scope="col"| 7
! scope="col"| 8
! scope="col"| 9
|-
| Бетани Джой Ленц
| Хэйли Боб 
Джеймс-Скотт
| colspan="9" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Джеймс Лафферти
| Нейтан Роял 
Скотт
| colspan="9" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| София Буш
| Брук Пенелопа 
Дэвис-Бейкер
| colspan="9" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Чад Майкл Мюррей
| Лукас Юджин
Скотт
| colspan="6" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| style="background:#D3D3D3;" |
| style="background:#D3D3D3;" |
| style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)

|-
| Хилари Бертон
| Пейтон Елизабет 
Сойер-

Скотт
| colspan="6" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="3" style="background:#D3D3D3;" |
|-
| Ли Норрис
| Марвин Леонардо 
МакФадден
«Маут» или «Маус»
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (13)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (14)
| colspan="7" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Пол Йоханссон
| Дэниэл "Дэн" Скотт
| colspan="6" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный (1-13)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (2)
| colspan="1" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Энтуон Таннер
| Энтуон "Скиллз" Тейлор
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (6)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (5)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (6)
| colspan="4" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (7)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (5)
|-
| Остин Николс
| Джулиан Бейкер
| colspan="5" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (14)
| colspan="3" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Лиза Голдштейн
| Миллисент Хакстебл «Милли»
| colspan="4" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (11)
| colspan="4" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Барбара Элин Вудс
| Дэбора «Дэб» Скотт
| colspan="4" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (4)
| colspan="1" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="2" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (2)
|-
| Крейг Шеффер
| Кит Скотт
| colspan="3" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (4)
| colspan="4" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
|-
| Мойра Келли
| Карен Ро
| colspan="4" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
| colspan="3" style="background:#D3D3D3;" |
|-
| Джексон Брандейдж
| Джеймс Лукас 
"Джейми" Скотт
| colspan="4" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="5" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Барри Корбин
| Уайти Дарэм
| colspan="4" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
| colspan="3" style="background:#D3D3D3;" |
|-
| Роберт Бакли
| Клэй Эванс
| colspan="6" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="3" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Шантель Ван Сантен
| Квинн Джеймс
| colspan="6" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="3" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Яна Крамер
| Алекс Дюпре
| colspan="6" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="2" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (2)
|-
| Стивен Коллетти
| Чейз Адамс
| colspan="3" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (8)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (2)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (7)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (8)
| colspan="2" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|-
| Дэннил Харрис
| Рейчел Гатина
| colspan="2" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (19)
| colspan="1" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (2)
| colspan="1" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (10)
| colspan="2" style="background:#D3D3D3;" |
|-
| Тайлер Хилтон
| Крис Келлер
| colspan="1" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (11)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Временный (8)
| colspan="1" style="background:#FFC0CB;" |Гость (1)
| colspan="4" style="background:#D3D3D3;" |
| colspan="1" style="background:#BFFFC0;" |Постоянный
|}

 Приглашённые звёзды 
 Брайан Гринберг в роли Джейка Джигельски Шерил Ли в роли Элли Харп Томас Йен Гриффит в роли Ларри Сойера Эммануэль Вогье в роли Никки Бевин Принс в роли Бэвин Даниэлла Алонсо в роли Анны Тагарро Майкл Копон в роли Феликса Тагарро Элизабет Арнуа в роли Шейли Симон Тесс Харпер в роли Мэй Скотт Джеймс Ван Дер Бик в роли Риза Диксона Келли Коллинз Линтц в роли Элис Кирен Хатчисон в роли Энди Музыкальные звёзды 
 Гевин ДеГро — автор музыкальной темы, гостевые появления
 Шерил Кроу — гостевое появление
 Fall Out Boy — гостевое появление
 Дэнни Сауседо — гостевое появление
 Кейт Вогель в роли Мии Каталано Съёмочная группа 
 Режиссёры: Дэвид Карсон, Грегори Пранж, Кит Самплс, Лев Л. Спиро, Дуэйн Кларк, Робин Данкан МакНилл, Джон Мелори Эшер, Томас Джей Райт, Билли Диксон, Бетани Руни, Пол Йохансон, Джанис Кук-Леонард, Брайан Гордон, Дэвид Пэймер, Лес Батлер, Майкл Ланж , Кевин Даулинг, Дэвид Джексон, Мойра Келли, Стюарт Гиллард, Майкл Гроссман, Джон Ти Кретчман, Джейсон Мур, Сенди Смолан, Сенфорд Букстейвер и др.
 Сценарий: Марк Швон, Майк Келли, Чед Файвиш, Стейси Ракиезер, Марк Б. Перри, Дэвид Штраусс, Джеймс Патрик Стотере, Майк Хэрроу, Терренс Коли, Джон Эй Норрис, Эр Ли Флемменг- Младший, Уильям Х. Браун, Дженнифер Сесил, Энн Гамильтон, Адам Хоровиц, Джилл росблатт, Керин Ашер, Джессика Куэллер и др.
 Композиторы: Марк Сноу и Джон И. Нордстрам

 Описание сезонов 

 Сезон 1 

Помимо любви к баскетболу, кажется, что у Лукаса и Нейтана, двух молодых людей, нет ничего общего. За исключением темной тайны, заключающейся в том, что у них один отец. 18 лет назад подающий надежды баскетболист Дэн Скотт получил стипендию в университете, бросил свою беременную девушку Карен и укатил учиться. С баскетбольной карьерой не сложилось, зато сложилось с личной жизнью — Дэн женился на однокурснице Дэб, которая родила ему ещё одного сына.

Высокомерный и самоуверенный Нейтан — звезда баскетбольной команды средней школы городка Tree Hill. Он принадлежит к самой богатой семье в городе. Тихий и задумчивый Лукас — одиночка, единственная опора своей матери Карен. Лукас всегда держался на расстоянии от Нейтана. Но их жизни сталкиваются, когда Лукас попадает в команду Нейтана. Слухи, которые сопровождали Лукаса с детства, теперь становятся больше, чем шёпотами за его спиной, поскольку единокровные братья конкурируют не только на спортивной площадке, но и борются за свою любовь: Лукас влюбляется в Пэйтон — девушку Нейтана, а сам Нейтан — в лучшую подругу Лукаса, Хейли. Ситуация осложняется тем, что лучшая подруга Пейтон, красавица Брук, влюбляется в Лукаса.

А Дэн ещё больше подогревает их вражду с помощью баскетбола. Лукас — далёкий и просто ненужный ему человек — талантливый спортсмен, за чьими успехами все эти годы наблюдал брат Дена, Кит, влюблённый в Карен. Нейтан, проживает жизнь своего отца, мечтающего, чтобы тот добился огромных успехов в спорте.

Так выходит на поверхность глубокий и ожесточенный конфликт, который назревал годами. Он преследует их дома и в школе, они изо всех сил пытаются понять, кем они являются на самом деле. И возможно, что общего между ними может быть больше, чем они себе представляли.

 Сезон 2 

Нейтан и Хейли объявили в конце первого сезона, что они поженились, и вот впереди у них вся жизнь, чтобы наслаждаться друг другом, но все повернулось не совсем так, как они рассчитывали. Мечты Хейли начинают удалять их друг от друга. Она начинает музыкальную карьеру с Крисом Киллером, она покидает ТН и Нейтана, чтобы отправиться в концертный тур по Америке.

Любовный треугольник прошлого сезона (Лукас — Пэйтон — Брук) наконец-то разрешился, и все трое снова стали друзьями. Брук увлечена новым соседом Феликсом, причём взаимно. Младшей сестре Феликса, Анне, нравится Лукас, но у неё есть свой секрет, который она вынуждена скрывать.

Пэйтон страдает от одиночества, потому что в прошлом сезоне она почувствовала привязанность к Джейку, но проблемы с опекунством над его девятимесячной дочерью Дженни заставили его покинуть ТН. Пэйтон находится в депрессии, по-прежнему переживая смерть матери и постоянные разлуки с отцом. Экспериментирует с наркотиками. Но Джейк все-таки возвращается вместе с Дженни, и все становится на свои места. Но ненадолго — возвращение Никки, бывшей Джейка, все ставит с ног на голову, она хочет забрать дочь, Джейка арестовывают за неподчинение властям, Никки тем временем похищает Дженни и покидает ТН.
Нейтан страдает от отсутствия в его жизни Хейли, пытается её забыть, но ничего не выходит и он отправляется в Лос-Анджелес вернуть её. Хейли принимает его весьма холодно и он возвращается в ТН, решая навсегда её забыть — снимает обручальное кольцо, Хейли делает то же самое…

Родители Брук становятся банкротами и переезжают из ТХ, девушка в отчаянье, но её поддерживает Лукас, предлагая переехать к себе в дом. У него вновь появляются чувства к ней, но признаться он не может. Она твердит, что они только друзья, так как думает, что он до сих пор любит Пэйтон.

После того, как Дэн узнал, что его жена Дэб переспала с его старшим братом, он уже был готов подписать бумаги на развод, но сердечный приступ помешал этому. Он поправляется, но Дэб все ещё с ним, из-за сострадания. Чтобы отомстить брату, Дэн нанимает Джулс, чтобы заставить Кита полюбить её и потом разбить его сердце, покинув его. Все так и выходит, за исключением того, что Джулс на самом деле полюбила Кита, но тайна её появления в его жизни раскрыта, и все заканчивается, она убегает со свадьбы…

Карен решает окончить колледж, поступает в бизнес-класс и тут влюбляется в её преподавателя Энди. Они тайно встречаются, но, в итоге, Дэн разоблачает их отношения перед студентами, что создаёт множество проблем.
Нейтан катается на болидах с Лукасом и дядей Купером, после чего разбивается и попав в больницу находится на грани жизни и смерти…Просит Лукаса не звонить Хейли, но она все же узнает об аварии и едет в ТН, Нейт прогоняет её…Позже Лукас выясняет, что при аварии Нейтан даже не пытался затормозить и это серьёзно его беспокоит.

Дэб подсела на антидепрессанты, начинает терять контроль над собой и своей жизнью. Она попадает в реабилитационный центр и планирует покинуть ТН с Нейтаном.

В финале сезона, кажется, что буквально все ненавидят Дэна, каждый по своей причине, что выливается в попытку убить его. Жив он или мёртв? Пока это неизвестно, как впрочем, неизвестен и тот, кто пытался убить его. Хейли возвращается в ТН. Брук собирается уезжать к родителям, Лукас показывает ей свои чувства нежным и скромным поцелуем…

 Сезон 3 

Лукас и Брук, кажется, снова вместе, прорвавшись через стены, которые они сами же построили вокруг себя. Но недолго продолжалось их счастье. Масла в огонь подлила и сама Пэйтон, заявив, что у неё ещё остались чувства к Лукасу. Мало того, что она сказала это Брук, так она ещё и во сне его имя повторяла. Ладно бы она одна спала в тот момент, но это произошло в присутствии её «мужчины мечты» — Джейка. Результат не самый приятный — подруга отвергла, Джейк тоже, недолго думая, посоветовал ей ехать домой. Осталась Пэйтон опять ни с чем, значит снова впереди долгая депрессия. Дэн по-прежнему отменно справляется с отведенной ему ролью мерзавца. Он времени зря не терял и решил выдвинуть свою кандидатуру на роль мэра.

Интересно было наблюдать за и их с Карен предвыборной борьбой, но расстановка сил была не совсем равна, и добро не всегда побеждает зло, в результате мэром становится Дэн. Всем в мире правят деньги!! Его попытки узнать, кто же все-таки хотел его убить ни к чему не приводят, он перебирает все варианты и решает, что это был его старший брат, простить такое он не может, и убивает Кита.

Весь сезон Нейтан и Хейли — процесс построения отношений заново по кирпичику не оставил равнодушным даже Дэна. Решение Нейтана провести повторную свадьбу очень романтично.

Дэб наконец-то избавляется от Дэна и на время покидает TH, в страхе, что её попытка убить Дэна может быть разоблачена. Карен страдает от потери Кита, который так и не стал её мужем. Её беременность — маленькое чудо, ниточка, которая будет связывать её с ним.

Рэйчел — новый персонаж. Её умение плести интриги просто восхищает, как стало известно, она вошла в основной актёрский состав в четвертом сезоне.
Нейт и Хейли подтверждают свои клятвы проведя настоящую свадьбу для друзей и родных. На свадьбе пьяная Рэйчел признается что спала с дядей Нейта Купером. Рэйчел и Купер угнавшие свадебный лимузин и Нейтан и Хейли отправившиеся в свадебное путешествие едва не попадают в аварию на мосту. Лимузин падает в реку и быстро тонет, Нейт бросается в воду и исчезает…но не надолго…

 Сезон 4 

Сезон начинается с того, что после аварии на мосту в воде болтается одинокое тело Купера…Лукас вытащив Купера на берег, видит Рэйчел и Нейтана на другом берегу, все трое едва не погибают от асфиксии…Позже выясняется, что Нейт вытащил Рэйчел и Купера из затонувшей машины, сам при этом едва не погибнув. Нейтану при этом кажется, что ему помог погибший дядя Кит, это становится для него навязчивой идеей…
Лукасу тяжело живётся без баскетбола, пока Пейтон и Брук ссорятся из-за него. Скотт же хорошо относится к обеим, но продолжает встречаться с Брук.

У Нейтана и Хейли кажется всё прекрасно, но белая полоса может легко поменяться на черную, под названием Рейчел…
Она заигрывает с Нейтаном и пытается разбить его брак с Хейли. Нейтана преследуют картины аварии на мосту и мысли о том, что он чуть не утонул. Он тяжело переживает своё спасение. Нейтан и Хейли планируют будущее поступление в колледж. Нейта приглашают в колледж его мечты — Дюк, а Хейли в Стенфорд, но их планам не суждено осуществится, Хейли узнает что беременна и они решают оставить ребёнка. У Нейтана финансовые проблемы, и он вынужден обратиться к отцу, но Дэн отказывает. Пытаясь поставить семью на ноги, Нейтон ввязывается в рискованную аферу.
В это время Ден пытается доказать всем, что изменился.
Он помогает беременной Карен, и не достает Лукаса с Нейтаном.
Но, несмотря на все старания Скотта старшего, вина смерти Кита преследует его.
В это время у Пейтон появляется будто бы брат Дерек. Пэйтон и брат-самозванец сближаются, но позже выясняется, что он психопат и имеет навязчивую привязанность к Пейтон. Настоящий брат Пейтон спасает её. Люк возвращается в баскетбол на главную игру, и Вороны выигрывают кубок штата.

Лукас ссорится с Брук.
С Хейли случается несчастный случай — её сбивает машина и она чуть не погибает, при том что она беременна. У Лукаса случается сердечный приступ. Вскоре выясняется, что к автокатастрофе причастен Нейтан, но молодая пара справляется со всеми трудностями. В это время Дерек-самозванец вновь появляется в жизни Пейтон, он держит Пейтон запертой в собственном доме. Но ей на помощь приходит Брук, которая воинственно помогает бороться с Дереком. Конечно после такого случая девушки мирятся. Пейтон и Лукас начинают развивать свои отношения.
Лукас же находит якобы свидетеля убийства Кита.
Ден понимает, что он на грани разоблачения,Лукас уже знает о том что Дэн убийца, и пытается это доказать всеми силами..Люк не намерен мирится с этим, и пытается убить Дэна.
Приходит школьный выпускной и все с нетерпенем ждут выдачи аттестатов.
Карен попадает в больницу, ей и ребёнку угрожает опасность, большой риск. Во время своей торжественной речи, на выпускном, у Хейли начинаются схватки. Не закончив свою речь, её на машине скорой помощи отправляют в больницу, где она рожает мальчика Джеймса Лукаса Скотта.

 Сезон 5 

События нового сезона происходят спустя 4 года после окончания школы, и каждый из героев зажил своей взрослой жизнью…

Лукас выпустил свою первую автобиографическую книгу и работает тренером в школе. Пейтон работает ассистентом ассистента в крупном музыкальном лейбле. Брук заведует своей линией одежды. Нейтан за прошедшие годы вернулся в спорт и добился многого, теперь у него куча денег, большой дом в ТН, любимая семья и многообещающий контракт на носу — жизнь была прекрасна. Однако Нейтан попрощался с баскетбольным будущим — у него отказали ноги из-за травмы спины. Четыре месяца после трагедии он привыкал к новому положению инвалида, при этом много пил и саморазрушался, сильно при этом отдалившись от семьи. Но после очередного скандала, сын говорит ему что он слишком много пьёт и он берется за голову. Нейтан начинает новую жизнь, учась ходить заново. Хейли готовится к работе преподавателем в школе. Появляется новый персонаж — это няня Джейми, Керри. Она пытается увести Нейтана, будучи терпеливой и милой для окружающих, всячески соблазняла Нейта, виртуозно испортила отношения между Нейтом и Хейли, так что Хейли требует развод.

Пейтон возвращается в город ради Лукаса. Она все еще любит его, несмотря на расставание. Лукас предложил Пейтон пожениться, но она отказала ему 3 года назад. За это время у Лукаса появилась новая девушка — Линдси. Пейтон постоянно с ней ссорится. А Лукас делает Линдси предложение. Ден выходит из тюрьмы, пытается сблизиться с семьёй, но ни Нейтан, ни Лукас не позволяют ему этого. Линдси сбегает из-под венца. И Пейтон чувствует свою вину в этом. Джейми похищает его няня Керри, которая утверждает что Джейми Лукас Скотт её сын. Дэн спасает мальчика, и таким образом малыш знакомится с дедом, хоть члены семьи это и не одобряют. Но не показывают своё мнение перед мальчиком. Но тут оказывается, что без пересадки сердца Ден может умереть в течение полугода. Лукас пытается вернуть Линдси, но у него ничего не выходит. Брук хочет стать приемной матерью, поэтому ей на время дают под опеку маленькую девочку, которую она очень полюбила. Карен вместе с Лили снова с Энди.

Люк предлагает одной из девушек пожениться в Вегасе.

 Сезон 6 

В 6 сезоне нашим героям предстоит принять решения, которые изменят их жизни навсегда!

Люк наконец-то делает предложение Пейтон, она соглашается. Брук должна будет сразиться за свою самостоятельность лицом к лицу с матерью. На Брук нападают в собственном магазине, её жестоко избивают, у неё украли эскизы новой коллекции, и она решает, что это дело рук её мамы, которая накануне ей угрожала. Маут определится насчет работы телеведущего. Ден будет пытаться окупить свои грехи. Брук возьмёт к себе жить подростка-сироту.

Оказывается, эта девушка — Оторва. Брук разочаровывается, так как она не думала, что всё будет так сложно. Но их отношения со временем налаживаются. Выясняется, что то нападение в магазине было не случайным и тем более не дело рук матери.

Пейтон беременна.

Большая опасность что Пейтон не выживет, если родит этого ребёнка. Она решается родить, но Лукас предлагает сделать аборт.

Свадьба Лукаса и Пейтон, Пейтон на 8-м месяце беременности, свадьба проходит отлично. Но в конце вечера у Пейтон открывается кровотечение. Врачи спасают её и их дочь — Сойер Брук Скотт

 Сезон 7 

Год спустя. Лукас и Пейтон вместе со своей новорожденной дочкой Сойер покинули TH. Нейтан продолжает играть в НБА. Хейли работает в студии Пейтон, главный лейбл пытается закрыть «Красную спальню». Брук и Джулиан наконец вместе, но Джулиан занят съёмками нового фильма, поэтому часто уезжает. В город приезжает сестра Хейли. Ден должен был умереть 14 месяцев назад, но он жив, женился на Рейчел и ведет телепередачу. В Три Хилле появляется девушка, она заявляет, что беременна от Нейтана и уже на третьем месяце. В Три Хилл приезжает модель и актриса Алекс, наркоманка, которая была в реабилитационном центре.

Постепенно Дэн помогает Нейту доказать, что девушка беременна не от него, чем сильно ему помогает, однако Нейтан не позволяет отцу вернуться в его жизнь. На удивление Хейли во время всего этого скандала твердо верит, что Нейт ни разу не изменял ей и всячески его поддерживает, чем заслуживает большую любовь и уважение мужа и друзей.
Все заканчивается благополучно.

Новый агент Нейта Клай встречается с сестрой Хейли, Квинн, что не одобряет Нейтан.
Приезжает бывший муж Квинн, Дэйв, и оказывается, что он встречается с сестрой бывшей жены Тэйлор — все в бешенстве.

Мать Хейли и Тэйлор умирает от рака, все очень тоскуют, но Хейли впадает в глубокую депрессию и едва не кончает жизнь самоубийством, не на шутку перепуганный Нейт везет её и сына на премьеру фильма Джулиана в Юту, где все их друзья помогают ей прийти в себя, Нейт и Хейли решают завести ещё одного ребёнка.

 Сезон 8 

Хейли снова беременна и все радуются за неё. Она идет к Клаю и Квинн сообщить им новость, и находит их там в лужах крови. Виктория подделывает подпись Брук, компания терпит неудачи. Нейтан решает бросить баскетбол из-за ухудшения спины. Клай и Квинн выживают.
Брук и Джейми попадают в аварию, но все благополучно завершается.
Брук и Джулиан поженились и остались жить в Tree Hill.
У Хейли и Нейтана рождается дочка — Лидия Боб Скотт.
Милисент работает на телевидении ведущей. Алекс встречается с Чейзом.
На месте Риверкорта хотят построить дом, но ребята всячески препятствуют этому, ведь тут выросли: великий баскетболист НБА, замечательный писатель, талантливый дизайнер одежды, продюсер, телеведущий…
У Брук складываются хорошие отношения с матерью, она приглашает её в Нью-Йорк снова работать вместе. В последний момент, когда Брук и Джулиан собираются в Нью-Йорк она узнает, что беременна и они решают остаться в Tree Hill.
Брук и Хейли совместно открывают кафетерий, где раньше работала Карен.

 Сезон 9 

В финальном сезоне, в Три Хилл неожиданно возвращается Крис Келлер. Нейтана похищают грабители. Дэн поджигает своё кафе и возвращается в Три Хилл. Джулиан покупает съемочный павильон, но его проект проваливается. Алекс отправляется в мировое турне. В городе появляется стерва Тара, которая встречается с Крисом Келлером и Чейзом одновременно, а также открывает кафе напротив «Кафе Карен». Суд принимает решение о досрочном освобождении преступника Ксавьера Дэниэлса, посаженного несколько лет назад за убийства и кражи.

 Номинации и награды 

 Продукция 

 Книги 
Издательство Scholastic Inc. выпустило несколько романов-новелизаций по сериалу:

 Музыка 

За время существования сериала было выпущено 3 официальных саундтрека, а также сборник песен из шестого сезона, доступных эксклюзивно на сайте iTunes''.

DVD 

В России ни на DVD, ни на VHS сериал не выходил.

Примечания

Ссылки 

 

Телесериалы США, запущенные в 2003 году
Драматические телесериалы США
Подростковые драмы США
Телесериалы о баскетболе
Программы телеканала The CW
Телесериалы Warner Bros. Television
Мыльные оперы США
Мыльные оперы
Телесериалы США
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала The WB
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2012 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Северной Каролине